Frosini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Frosini (* 1972), italienischer Basketballspieler
 Antonio Maria Frosini (1751–1834), italienischer Bischof